Рефлю́кс ( — течь назад) — обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением.

Рефлюкс может быть нормальным для данного физиологического процесса явлением или стать причиной развития заболеваний. Распространённой причиной патологических рефлюксов являются дисфункции сфинктеров, разделяющих полые органы. Субстанция, движущаяся в обратном естественному направлению в результате рефлюкса, называется рефлюксат, или рефлюктат.

О терминологии «рефлюксов» 
Обычно в наименовании рефлюкса присутствуют два органа (отдела). Первый — откуда идёт заброс, второй — куда попадает рефлюксат, например: гастроэзофагеальный рефлюкс, дуоденогастральный, пузырно-мочеточниковый и т. д. Иногда в названии перечисляется три и даже более органов (отделов), в соответствии с направлением распространения рефлюкса: дуоденогастроэзофагеальный, пузырно-мочеточнико-лоханочный. Исключение — фаринголарингеальный рефлюкс.

Некоторые «рефлюксы» обозначают не только сам физиологический акт заброса содержимого одного органа (отдела) в другой, но и заболевание (патологическое состояние), причиной которого является данный рефлюкс — физиологический акт. Таковы пузырно-мочеточниковый и фаринголарингеальный рефлюксы. В то же время в русскоязычной литературе существует различие между гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР) — физиологическим актом, не всегда являющимся патологией, и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Рефлюксы в органах пищеварения

Рефлюксы верхних отделов желудочного тракта 
 Гастроэзофагеальный рефлюкс (синонимы: желудочно-пищеводный рефлюкс, гастроэзофагальный рефлюкс) — попадание содержимого желудка в пищевод; встречается у большинства здоровых людей (физиологический рефлюкс), но гастроэзофагеальные рефлюксы могут стать причиной различных заболеваний пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром Золлингера — Эллисона, пищевод Барретта, рак пищевода и другие), гортани, ротовой полости, а также астмы.
 Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) — попадание содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. ДГР может быть физиологичным (до 15 % здоровых людей имеют ДГР), но может быть и причиной целого ряда заболеваний (рефлюкс-гастрита и других).
 Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс (ДГЭР) — дуоденогастральный рефлюкс, при котором содержимое двенадцатиперстной кишки достигает пищевода. Патологический рефлюкс. Может быть причиной различных заболеваний пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром Золлингера — Эллисона, пищевод Барретта, рак пищевода и другие).
 Дуоденогастроэзофагооральный рефлюкс — дуоденогастральный рефлюкс, при котором содержимое двенадцатиперстной кишки достигает ротовой полости.
 Фаринголарингеальный рефлюкс (ФЛР) — попадание содержимого желудка в глотку. Всегда патологический рефлюкс, причиной которого являются расстройство функционирования верхнего пищеводного сфинктера.

Распространена также следующая терминология.
 Желчный рефлюкс — ГЭР, ДГР или ДГЭР, основным компонентом которого является желчь (а также дуоденальный сок и панкреатические ферменты), попадающие в желудок, пищевод и даже ротовую полость из двенадцатиперстной кишки. Патологический рефлюкс.
 Щелочной рефлюкс — ГЭР или ДГЭР, кислотность которого определяет желчь и другие щелочные компоненты дуоденального содержимого. Патологический рефлюкс. При анализе pH-грамм под щелочным рефлюксом понимается защелачевание пищевода выше уровня pH = 7.
 Кислый рефлюкс — ГЭР, при котором в рефлюксате присутствуют соляная кислота и пепсины, выработанные в желудке, и отсутствует желчь и другие щелочные компоненты из двенадцатиперстной кишки. Встречается у большинства здоровых людей, но может стать причиной заболеваний пищевода, ротовой полости, кардиозаболеваний, астмы. При анализе pH-грамм под кислым рефлюксом понимается закисление пищевода ниже уровня pH = 4.
 Слабокислый рефлюкс — рефлюкс, аналогичный кислому рефлюксу. При анализе pH-грамм под слабокислым рефлюксом понимается закисление пищевода в пределах 4 < pH < 7.

Рефлюксы, связанные с протоками желчного пузыря, печени, поджелудочной железы 
Большинство перечисленных ниже рефлюксов является результатом врождённых или приобретённых анатомических аномалий билиарно-панкреатических протоков или дисфункции сфинктера Одди:
 дуоденобилиарный рефлюкс — попадание содержимого двенадцатиперстной кишки в желчные протоки;
 холедохопанкреатический рефлюкс — попадание желчи из печеночно-поджелудочной ампулы общего желчного протока в проток поджелудочной железы. Может быть причиной панкреатита;
 билиопанкреатический рефлюкс — попадание желчи из общего желчного протока в проток поджелудочной железы;
 Панкретобилиарный рефлюкс — попадание панкреатического сока в желчный проток. Может быть причиной холангита.

Рефлюксы в мочевыделительных органах 
 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) (синоним: везико-уретеральный рефлюкс) — обратный ток мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Являются следствием поражения клапанов. В результате инфекция распространяется на почки, вызывая периодические рецидивы острого пиелонефрита и рубцовые изменения почек.
 Пузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс (ПМЛР) — обратный ток мочи из мочевого пузыря через мочеточники в почки.
 Лоханочно-почечный рефлюкс (синоним: пиелоренальный рефлюкс) — общее название различных вариантов проникания содержимого почечной лоханки в другие части почки.

Рефлюксы в женских репродуктивных органах 
 Маточно-венозный рефлюкс — попадание контрастного вещества при метрографии из полости матки в повреждённые венозные сосуды.
 Рефлюкс менструальной крови из матки в брюшную полость (через маточные трубы) бывает при некоторых врождённых пороках развития внутренних половых органов.

Литература 
  // Медицинская энциклопедия.
 Бабак О. Я. Желчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение // Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).
 Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита // Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.
 Солдатский Ю. Л. Отоларингологические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Болезни органов пищеварения. 2007. Том 9, № 2, с. 42-47.

Физиология
Синдромы по алфавиту